Кутєпова — російське прізвище, жіноча форма чоловічого прізвища Кутєпов.

Відомі носії
 Поліна Кутєпова ( 1 серпня 1971) — радянська російська акторка театру і кіно.
 Ксенія Кутєпова ( 1 серпня 1971) — радянська російська акторка театру і кіно.

Див. також 
 Кутєпов

російські прізвища